Леопольд Вильгельм:

 Леопольд Вильгельм Австрийский (1614—1662) — эрцгерцог Австрийский, имперский фельдмаршал, 46-й великий магистр Тевтонского ордена.
 Леопольд Вильгельм Баден-Баденский (1626—1671) — германский государственный деятель, имперский фельдмаршал.